Кошкин дом:
 «Кошкин дом» — сказка Самуила Маршака
 «Кошкин дом» — советский мультфильм 1938 года (режиссёр Пантелеймон Сазонов)
 «Кошкин дом» — советский мультфильм 1958 года (режиссёр Леонид Амальрик)
 «Кошкин дом» — советский мультфильм 1982 года (режиссёр Марианна Новогрудская)

См. также 
 Дом с котами